Milan Kytnár (né le  à Topoľčany en Tchécoslovaquie) est un joueur slovaque de hockey sur glace.

Biographie

Carrière de joueur 

Il est repêchée  au total par les Oilers d'Edmonton lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2007.

Le 31 mai 2009, il signe un contrat d'entrée avec les Oilers.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 || HC Topoľčany || 1.liga || 22|| 4|| 7|| 11|| 53|| 5|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
|2007-2008 || Rockets de Kelowna || LHOu ||62 ||9 ||13 ||22 ||66 ||7 ||0 ||0 ||0 ||4   
|-
|2008-2009 || Blades de Saskatoon || LHOu ||65 ||27 ||37 ||64 ||89 ||7 ||3 ||1 ||4 ||14
|-
|2009-2010 || Blades de Saskatoon || LHOu ||3 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Giants de Vancouver || LHOu ||42 ||14 ||25 ||39 ||40 ||16 ||3 ||12 ||15 ||23 
|-
|2010-2011 || Barons d'Oklahoma City || LAH ||78 ||13 ||16 ||29 ||35 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2011-2012 || Barons d'Oklahoma City || LAH ||13 ||1 ||2 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Thunder de Stockton || ECHL ||17 ||7 ||5 ||12 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 || Oilers d'Edmonton || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || HPK Hämeenlinna || SM-liiga ||16 ||0 ||3 ||3 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2012-2013 || HC Slovan Bratislava || KHL || 44|| 5|| 5|| 10|| 34|| 3|| 1|| 0|| 1|| 8
|-
|2013-2014 || HC Karlovy Vary || Extraliga ||41 ||4 || 6 || 10 || 22 || 5 || 1 || 1 || 2 || 8
|-
| 2014-2015 || HC Banská Bystrica || Extraliga Slovaquie || 53 || 20 || 18 || 38 || 46 || 18 || 2 || 6 || 8 || 4
|-
| 2015-2016 || HC Banská Bystrica || Extraliga Slovaquie || 55 || 12 || 17 || 29 || 32 || 17 || 2 || 6 || 8 || 37 
|-
| 2016-2017 || HC Nové Zámky || Extraliga Slovaquie || 43 ||11 || 18 || 29 || 22 || 5 || 1 || 0 || 1 || 2 
|-
| 2017-2018 || HKm Zvolen || Extraliga Slovaquie || 51 || 20 || 17 || 37 || 22 || 12 || 6 || 3 || 9 || 14
|-
| 2018-2019 || HKm Zvolen || Extraliga Slovaquie || 56 || 29 || 14 || 43 || 22 ||12 || 3 || 5 || 8 || 4 
|-
| 2019-2020 || HC Slovan Bratislava || Extraliga Slovaquie || 43 || 11 || 16 || 27 || 26 || - || - || - || - || - 	
|-
| 2020-2021 || HC Slovan Bratislava || Extraliga Slovaquie || 43 || 8 || 7 || 15 || 30 || 6 || 1 || 1 || 2 || 8 	
|-
| 2021-2022|| HC Slovan Bratislava || Extraliga Slovaquie ||  || 

| 1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en mai 1989
Joueur slovaque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur des Rockets de Kelowna
Joueur des Blades de Saskatoon
Joueur des Giants de Vancouver
Joueur du Thunder de Stockton
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du HKm Zvolen
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Topoľčany
Naissance en Tchécoslovaquie